Николай Николаевич Кармалин (1824—1900) — генерал от инфантерии, Эриванский военный губернатор, наказной атаман Кубанского казачьего войска, член Военного совета.

Биография 
Происходил из дворян Рязанской губернии, родился 25 мая 1824 года.

Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе, из которого выпущен 8 августа 1842 года прапорщиком в лейб-гвардии Московский полк.

6 декабря 1844 года произведён в подпоручики; в 1847 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба и 6 декабря того же года пожалован чином поручика. По окончании в 1849 году курса академии за отличные успехи в науках получил чин штабс-капитана и был командирован в главную квартиру действующей армии в Венгрии, где, поступив в отряд генерал-адъютанта Граббе, участвовал при обложении крепости Коморна.

В 1850 году переведён в Гвардейский Генеральный штаб, а 21 января 1851 года назначен старшим адъютантом штаба Гвардейского пехотного корпуса по части Генерального штаба. 28 июля 1852 года произведён в капитаны, 16 ноября переведён в штаб Главнокомандующего Гвардейским и Гренадерским корпусами наследника цесаревича Александра Николаевича. Состоя при этом штабе, Кармалин, помимо непосредственных обязанностей по должности, читал лекции по тактике для старших офицеров Гвардейского и Гренадерского корпусов и исправлял должность адъюнкт-профессора Николаевской академии Генерального штаба.

16 апреля 1854 года назначен дивизионным квартирмейстером 1-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии и находился в составе войск, охранявших побережье Финского залива в Санкт-Петербургской губернии от возможной высадки англо-французского десанта. В январе 1855 года произведён в полковники (со старшинством от 8 ноября 1854 года) и через год, 14 января 1856 года, назначен исправляющим должность обер-квартирмейстера Гвардейского пехотного корпуса.

1 января 1857 года Кармалин получил новое назначение — начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии; 24 января 1859 года переведён в Генеральный штаб с назначением исправляющим должность начальника штаба 3-го армейского корпуса. 30 августа 1861 года произведён в генерал-майоры, с утверждением в должности.

5 октября 1862 года Кармалин был переведён на Кавказ в распоряжение командовавшего Кавказской армией. По прибытии к месту назначения временно исправлял должность генерал-квартирмейстера действующей армии, потом командовал войсками, расположенными на левом берегу реки Алазань и исправлял должность начальника Верхнего Дагестана. За отличие в делах против горцев награждён орденом св. Владимира 3-й степени с мечами. 4 сентября 1865 года утверждён в должности военного начальника Среднего Дагестана.

8 мая 1869 года состоялось назначение Кармалина Эриванским военным губернатором и управляющим гражданскою частью в губернии. 30 августа того же года он был произведён в генерал-лейтенанты и награждён медалью и знаком отличия за участие в трудах по составлению и приведению в действие положения об освобождении зависимых сословий в горских обществах Дагестанокой области.

14 июня 1873 года назначен на должность начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Кармалин командовал тыловыми войсками, расположенными в Кубанской области н Черноморском округе, пользуясь правами корпусного командира.

23 января 1882 года назначен членом Военного совета; 15 мая 1883 года произведён в генералы от инфантерии; в декабре 1897 года получил при Высочайшем рескрипте бриллиантовый перстень с портретом Его Императорского Величества.

Скончался 23 июля 1900 года, из списков исключён 8 августа.

Кармалин числился по Кубанскому казачьему войску и носил звание почётного старика станиц Полтавской, Брюховецкой и Баталпашинской Кубанскаго казачьяго войска.

Награды 
Среди прочих наград Кармалин имел ордена:
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1854 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1857 году)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1864 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1865 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1867 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1871 год)
 Орден Белого орла (1874 год)
 Орден Святого Александра Невского (16 апреля 1878 года, алмазные знаки к этому ордену пожалованы 22 мая 1881 года)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (1890 год)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 619. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. Списки почётных президентов, почётных членов, лиц, принадлежащих к административной и учебной части и всех офицеров, кончивших курс Императорской военной академии и Николаевской академии Генерального штаба с 1832 по 1882 год. — СПб., 1882. — С. 67
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 594. — ISBN 978-5-89577-144-0
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. IV. Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. — СПб., 1907. — С. 532—534

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Эриванские губернаторы
Члены Военного совета Российской империи
Кубанские казаки
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками